Mamou est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Giou-de-Mamou, commune française du Cantal, située dans le bassin versant du ruisseau de Mamou ;
 Mamou, ville de Louisiane aux États-Unis ;
 Mamou, une ville de la région du Fouta-Djalon, en Guinée ;
 Mamou, une commune du Burkina Faso.

Hydronyme 
 Le Mamou, ruisseau français du Massif central, affluent de la Cère.

Patronyme 

 
 Sabine Mamou, 1948-2003, monteuse française ;
 Jacky Mamou, né en 1950, médecin français et ancien président de Médecins du monde ;
 Thomas Mamou, né en 1994, joueur international algérien de rugby à XV ;

Voir aussi 
 Steve Riley and The Mamou Playboys : groupe de musique traditionnelle cadienne formé en 1988 en Louisiane ;
 Slim Amamou, cyber-activiste démocrate et blogueur tunisien.

Patronyme tunisien
Homonymie d'hydronyme